Заместительная терапия:
 Метадоновая заместительная терапия
 Заместительная терапия бупренорфином
 Героиновая заместительная терапия
 Заместительная гормональная терапия